Il doppio del torneo di tennis Torino Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Omar Camporese e Renzo Furlan che hanno battuto in finale Sven Salumaa e Tobias Svantesson 7-5, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Sven Salumaa /  Tobias Svantesson (finale)
 Andrej Ol'chovskij /  Daniel Vacek (quarti di finale)

 Nduka Odizor /  Diego Pérez (semifinali)
 Cristian Brandi /  Diego Nargiso (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torino Challenger 1991